БК Новосибирск в сезоне 2016/2017 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России в сезоне 2016/17.

Итоги прошедшего сезона (2015/2016) 
В регулярном первенстве Суперлиги команда заняла 2-е место. На первой стадии плей-оффа, имея приоритет своей площадки, новосибирцы уступили Парме в серии 2-3. В утешительном турнире команда завоевала 5-е место. В розыгрыше кубка России сибиряки в четвертьфинале снова проиграли Парме. 

По окончании сезона РФБ назвала лучших игроков сезона-2015/16, из них Юре Шкифич был признан лучшим тяжёлым форвардом.

Хронология событий 
 1 августа — 7 сентября 2016 г. Прошёл учебно-тренировочный сбор в Новосибирске.

 8 — 20 сентября 2016 г. БК «Новосибирск» проводил учебно-тренировочный сбор в черногорском Герцег Нови, где команда сыграла 5 игр: «Морнар» — 82:86 (Курцевич 14 оч.), 60:71 (Токарев 15 оч.), «Сутьеска» — 75:68, 77:67 (Лавников 21 оч.), «Приморье» — 77:63 (Голдырев 18 оч.).

 25 — 29 сентября 2016 г. После практически 30-летнего перерыва в Новосибирске состоялся Кубок Сибири и Дальнего Востока, проходившийся в рамках Межрегиональных спортивных соревнований. БК «Новосибирск» занял 3-е место из 5 команд. По итогам турнира лучшим разыгрывающим был признан Сергей Токарев.

 30 ноября 2016 г. Контракт с центровым Владиславом Евстафьевым расторгнут по обоюдному согласию. Даныный игрок стал выступать за «Уралмаш».

 3 декабря 2016 г. БК «Новосибирск» подписал контракт с форвардом Дмитрием Коршаковым, который пришёл из БК «Рязань».

 19 февраля 2017 г. БК «Новосибирск» во второй раз стал обладателем Кубка России, победив в финальном матче ПСК «Сахалин» — 69:67. Разыгрывающий «сибиряков» Сергей Токарев был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Кубка России (второй раз). Также лучшим легким форвардом был признан Глеб Голдырев, лучшим тяжелым форвардом - Александр Лавников.

 27 апреля 2017 г. Проиграв «бронзовую» серию Спартаку-Приморью 1—3, БК «Новосибирск» занял 4-е место.

 27 апреля 2017 г. РФБ назвала лучших игроков сезона-2016/17, из них Сергей Токарев был признан лучшим атакующим защитником.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

Регулярный этап

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

Турнирная таблица

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Кубок России

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х – 3-х очковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы

Кубок Сибири и Дальнего Востока

Турнирная таблица

Состав 
Статистика участия игроков в чемпионате и Кубке России.

 Генеральный директор клуба — Сергей Бабков
 Главный тренер — Владимир Певнев
 Тренер — Виктор Кухаренко, Андрей Ендропов

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

БК «Новосибирск»
2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе